Varga Péter (1897–?) válogatott labdarúgó
 Varga Péter – Löbl Árpád (1898–1948) egyik álneve. Ismertebb álneve Lőrinc Péter. Jugoszláviai magyar tanár, író, költő, újságíró.
 Varga Péter (1955) borász
 Varga Péter (1978) autótervező
 Varga Péter (1979) vízilabdázó
 Varga Péter (1990) labdarúgó
 Varga Péter (1999–2020) atléta
 Varga Péter restaurátor